Cph Garden er et haveshow arrangeret af Haveselskabet med inspiration fra de store, engelske blomstershows som Chelsea Flower Show. Det har været afholdt i Valbyparken og i Ballerup. Der er foredrag, og særlige showhaver fremvises.

Se også
 Havekunst

Referencer

Eksterne henvisninger
 Hjemmeside for Cph Garden
 Chelsea Flower Show 

Havekunst